Büchl ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Büchl (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Büchl (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Büchl (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern

Österreich:
 Büchl (Gemeinde Weiz), Ortschaft der Stadtgemeinde Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hügel, als veraltete Bezeichnung
 Büchel
 Büchele